Басівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Басівська сільська рада — Сумська область, Роменський район
 Басівська сільська рада — Сумська область, Сумський район